Seelbach – comune del Baden-Württemberg
 Seelbach – comune della Renania-Palatinato
 Seelbach bei Hamm (Sieg) – comune della Renania-Palatinato
 Seelbach (Westerwald) – comune della Renania-Palatinato